Ionia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Ionia (Iowa)
 Ionia (Michigan)
 Ionia (Missouri)